ISO 3166-2:PW — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Палау. Стандарт охватывает 16 штатов Палау. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Палау — PW и дополнительного кода, записанных через дефис.
Дополнительный код образован трёхзначным числом. Геокоды штатов Палау являются подмножеством кода домена верхнего уровня — PW, присвоенного Палау в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Палау 
Геокоды 16 штатов административно-территориального деления Палау.

Геокоды пограничных Палау государств 
 Индонезия — ISO 3166-2:ID (на западе, на юге (морская граница)),
 Филиппины — ISO 3166-2:PH (на северо-западе (морская граница)),

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Палау

Ссылки 
 Геокоды Палау 
 Геокоды Палау 

2:PW